Bradmore – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Bradmore – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w Wolverhampton